Hettner ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Hettner (1859–1941), deutscher Geograph
 Erich Hettner (1868–1933), deutscher Unternehmer, Gründer der Bohrmaschinenfabrik Hettner
 Felix Hettner (1851–1902), deutscher Archäologe 
 Franz Hettner (1863–1946), Verwaltungsjurist, sächsischer Politiker und deutscher Richter
 Georg Hettner (1854–1914), deutscher Mathematiker
 Gerhard Hettner (1892–1968), deutscher Physiker
 Hermann Hettner (1821–1882), deutscher Literatur- und Kunsthistoriker
 Otto Hettner (1875–1931), deutscher Maler
 Roland Hettner (1905–1978), deutsch-italienischer Maler und Keramiker
 Sabine Hettner (1907–1985), deutsch-französische Malerin

Siehe auch:
 Hettner (Unternehmen), historische Bohrmaschinenfabrik